Asgard — третий студийный альбом немецкой фолк-пэган-метал группы Adorned Brood, вышедший на лейбле Moonstorm Records 16 июня 2000 года.

Стиль, отзывы критиков 
Как отметил Маркус Эк из журнала Sonic Seducer, альбом выдержан в стиле «страстного, мощного фолк-пэган-метала». Критик оценил диск положительно, отметив качественные гитарные партии, хороший вокал и общее удачное сочетание различных стилевых элементов.

Список композиций 
 «Intro» — 1:27
 «A God Ruled Time» — 4:52
 «Asgard» — 6:19
 «Black Beasts» — 9:22
 «Twilight in Midgard» — 1:56
 «Pride was my Desire» — 4:37
 «The Ambush» — 6:32
 «Magic Nights» — 4:37
 «Mighty Swords» — 4:40
 «Arrival» — 0:50
 «Die Wiederkehr» — 4:32

Участники записи 
 Frost — вокал, бас-гитара
 Ingeborg Anna — вокал, флейта
 Andreas — гитара
 Benjamin — гитара
 Tim — ударные, клавишные

Примечания 

Альбомы 2000 года
Альбомы Adorned Brood
Альбомы Moonstorm Records